T22  peut signifier :
 Berliet T22, un camion du constructeur français Berliet ;
 Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, d’après la classification internationale des maladies ;
 Route territoriale 22, au nord d’Ajaccio en Corse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres